Филипп Данилович Кащенко (1933—2009) — советский и российский учёный-металлург, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 24 октября 1933 года в деревне Екатериновка Ишимского района (ныне — в Тюменской области). Окончил Уральский политехнический институт (Свердловск) по специальности «технология и оборудование сварочного производства» (1956).

С 1956 года работал на Магнитогорском металлургическом заводе, с 1959 в Центральной лаборатории, управлении главного механика.

С 1968 года преподавал и вёл научную деятельность в Магнитогорском горно-металлургическом институте. В 1969—1976, 1987—1998 годах заведующий кафедрой механического оборудования металлургических заводов. В 1976—1987 годах зав. кафедрой технологии машиностроения. В 1985—1998 годах деканом механического факультета.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование химической микроскопической неоднородности в наплавленном металле и разработка порошковых проволок для наплавки прокатных валков». В 1981 году защитил докторскую диссертацию «Исследование и разработка наплавочных материалов, технология наплавки и способов повышения качества и работоспособности прокатных валков». В 1982 году присвоено учёное звание профессора.

Специалист в области теории и технологии износостойкой наплавки и напыления, в области повышения надежности и долговечности прокатных валков. Предложил методику прогнозирования свойств наплавленного металла и выбора оптимальных систем легирования (на этой основе создан ряд износостойких экономно-легированных наплавочных материалов). Разработал теоретические основы расчета и конструирования прокатных валков с упругими осями. Предложил новый метод литья профилированных чугунных валков в форме с регулируемым теплообменом.

Автор (соавтор) более 300 научных работ, в том числе 4 монографий. Получил 35 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Основные работы 
 Прокатные валки с литыми ручьями. М, 1987.(В соавторстве).
 Производство и эксплуатация валков на металлургическом предприятии. Т. 1. Изготовление валков. М., 1997. (В соавт.).
 Производство и эксплуатация валков на металлургическом предприятии. Т. 3. Обработка, упрочнение и восстановление поверхности валков с целью повышения качества и работоспособности. М., 1999. (В соавт.).
 Реновации деталей металлургического оборудования // Сборник научных трудов Уральского государственного технического университета. Екатеринбург, 2002.
 Восстановление и упрочнение деталей металлургического оборудования наплавкой // Сборник научных трудов. Екатеринбург, 2006.

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1994).
 Награждён орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями ВДНХ.

Ссылки 
 НАУЧНАЯ ЭЛИТА Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова: биографии докторов наук и профессоров 
 МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА. Кащенко Филипп Данилович
 Газета Магнитогорский металл 

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Магнитогорского технического университета
Металлурги СССР
Металлурги России